Trujący Bluszcz (Poison Ivy) – postać fikcyjna
 Trujący bluszcz – film z 1992 roku
 Toxicodendron pubescens – roślina, znana też jako sumak jadowity